Cena Bravo bylo ocenění od roku 1978 udělované italským sportovním týdeníkem Guerin Sportivo nejlepšímu fotbalistovi do 21 let, působícímu v Evropě.

Do roku 1992 mohl ocenění získat hráč do 23 let věku, jenž se zúčastnil jedné ze tří evropských pohárových soutěží (Liga mistrů UEFA, Pohár UEFA a Pohár vítězů pohárů). Od roku 1992 mohl cenu získat kterýkoli hráč do 21 let věku z jakékoli evropské ligy.

Vítězové byli vyhlašováni za sezónu podzim-jaro, nikoli za kalendářní rok.

Po ročníku 2015 byla cena zrušena.

Vítězové

Související články 
 Golden Boy - jiná fotbalová cena pro hráče do 21 let

Externí odkazy 
 Bravo Award, Rsssf.com 

Ocenění ve fotbalu
Mezinárodní sportovní ocenění
Ocenění založená roku 1978